Georges Antoine peut désigner :

 Georges Antoine (1852-1940), homme politique français ;
 Georges Antoine (1892-1918), compositeur belge.

Voir aussi 

 Antoine Georges (1961-), physicien français